Calceolariaceae – rodzina roślin z rzędu jasnotowców (Lamiales). Obejmuje dwa rodzaje z ok. 260 gatunkami, z czego tylko kilka reprezentuje występujący w Nowej Zelandii rodzaj Jovellana. Wszystkie pozostałe gatunki należą do rodzaju pantofelnik Calceolaria występującego w Ameryce Południowej wzdłuż Andów od Ziemi Ognistej po północne krańce kontynentu oraz w Ameryce Środkowej po Meksyk na północy. Liczne gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny zielne i krzewy o drewnie bez promieni.
 Liście Naprzeciwległe, czasem połączone nasadami w węzłach. Blaszka liściowa zwykle piłkowana, rzadziej całobrzega.
 Kwiaty Czterokrotne, okazałe, grzbieciste, z dolną wargą korony silnie rozdętą. Na jej wewnętrznej stronie znajdują się gruczołowate włoski z olejkami eterycznymi. Pręciki są dwa. Zalążnia jest wpół dolna. Na szczycie słupka znamię drobne, główkowate lub niewyraźnie rozdzielone na dwie łatki.
 Owoce Torebki.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla ostrojowatych Gesneriaceae.

 Wykaz rodzajów
 Calceolaria L. – pantofelnik
 Jovellana Ruiz & Pavón

Przypisy 

Calceolariaceae